Die Handball-Bayernliga 2022/23 wird unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert, sie ist die höchste Spielklasse des Landesverbandes Bayern und wird hinter der 3. Liga als vierthöchste Spielklasse im deutschen Ligensystem geführt.

Saisonverlauf

Modus 
Es wird eine Hin- und Rückrunde in 2 Gruppen gespielt. Platz 1 (Staffelsieger) bis 4 der jeweiligen Gruppe sind berechtigt an 
der Aufstiegsrunde teilzunehmen. Platz 1 der Aufstiegsrunde ist Bayerischer Meister und direkter Aufsteiger in 
die 3. Liga (Handball) 2023/24. Platz 5 bis 8 der jeweiligen Gruppe spielen in einer Abstiegsrunde um den 
Klassenerhalt. Der Modus ist für Männer- und Frauenteams gleich.

Teilnehmer 

 Meister- und Aufstiegsrundenteilnehmer fett gedruckt
 Meister Gruppe Nord: SG Regensburg
 Meister Gruppe Süd: HT München

 Meister- und Aufstiegsrundenteilnehmer fett gedruckt
 Meister Gruppe Nord: HSV Bergtheim
 Meister Gruppe Süd: TSV Schwabmünchen

Weblinks 
 Spielbetrieb der Bayernliga auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Bayernliga 2022/23 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga

Bayerische Handballmeisterschaft
2023
Bayernliga